Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) ist eine Interessenvertretung der österreichischen Dialogmarketing-Branche. Er wurde 1986 gegründet und trug bis 2007 den Namen Direkt Marketing Verband Österreich.

Organisation und Leistungen 
Der Dialog Marketing Verband Österreich hat etwa 1.000 Mitglieder.

Der DMVÖ betreibt verschiedene Interessensplattformen, wie zum Beispiel B2B Marketing, Data Regulations, Point of experience, Marketing Technology, Production und Behavioral & Realtime Marketing. Jedes Thema wird hauptverantwortlich von einem DMVÖ-Vorstandsmitglied mit Unterstützung eines HOST´s geleitet.

Events 
Jährlich werden etwa 10 Workshops zu verschiedenen Themen abgehalten. In Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien findet einmal jährlich der „Dialog der Wissen schaf[f]t“ statt. Gemeinsam mit dem WEKA Verlag organisiert der DMVÖ jährlich den B2B Marketing Kongress. Die Marketing Natives veranstalten jährlich fünf Abendevents für ihre Mitglieder. Darüber hinaus bietet der DMVÖ seinen Mitgliedern Zugang zu Events von Partnern.

Weblinks 
 Website des Dialog Marketing Verbandes Österreich

Einzelnachweise 

Direktmarketing
Wirtschaftsverband (Österreich)
Gegründet 1986